DDF steht für:

 Deutsche Diabetes Föderation, Bundesverband der Diabetes Selbsthilfegruppen in Deutschland
 Digitales Deutsches Frauenarchiv, Fachportal und der Zusammenschluss aller Lesben- und Frauenarchive und Bibliotheken in Deutschland
 Disk Data Format, Spezifikation eines einheitlichen Formates für RAID-Arrays
 Doppler Direction Finding, Verfahren zur Richtungsbestimmung von Funksignalen, siehe Funkpeilung #Verfahren

Abkürzung